Feigenbaum pode referir-se a:

 Armand V. Feigenbaum, especialista em qualidade estadunidense.
 Edward Albert Feigenbaum, informático estadunidense.
 Mitchell Jay Feigenbaum, físico estadunidense.
 Yehoshua Feigenbaum, ex-jogador de futebol israelense.

Desambiguação